Фильбрих () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фильбрих, Йенс (род. 1979) — немецкий лыжник, выступающий за сборную Германии с 1998 года.
 Краузе-Фильбрих, Сигрун (род. 1954) — восточногерманская лыжница, призёрка Олимпийских игр и чемпионата мира.